Hotel Ritz – albergo di Londra
Hôtel Ritz – albergo di Parigi